

Métallurgie 

 Les scories sont des sous-produits solides issus de la fusion, de l'affinage, du traitement ou de la mise en forme des métaux à haute température.
 Les scories Thomas, ou scories de déphosphoration, sont des coproduits issus de la fabrication d'acier selon le procédé Thomas, utilisés comme engrais.

Sciences de la Terre 

 Par extension, le terme scories désigne également des éjectas (des fragments de roches magmatiques éjectés par une éruption volcanique) légers et poreux, comme la pouzzolane. Leur densité est supérieure à celle de l'eau, ce qui les différencie des ponces.
 Les cônes de scories sont des édifices volcaniques essentiellement constitués de scories et de cendres (les cendres volcaniques se distinguent des scories par leur plus grand état de division).

Liens externes    
 

Métallurgie
Roche volcanique